El término Sierpe (del latín serpens) es un sinónimo, actualmente en desuso o descontinuado, para referirse a una serpiente o culebra de gran tamaño. Sin embargo, el término es aún muy utilizado en la lírica poética. 

De igual forma, se puede aplicar  para referirse a cualquier cosa que se mueve con rodeos, como si fuera una serpiente; ej. la sierpe del río.

En otros contextos, también puede referirse a:

En botánica 
Sierpe: es un vástago que brota de las raíces leñosas.
Sierpe tendida: es una planta natural de las zonas templadas de Norteamérica, Europa y Asia.
Sierpecilla del Manzanares: es una planta natural de Europa mediterránea.

En lugares 
Sierpe: es el distrito tercero del cantón de Osa, en Costa Rica.
Río Sierpe: río de la zona sur de Costa Rica.
Sierpes: Calle Sierpes (o de las Sierpes) es el nombre de una tradicional y concurrida calle comercial de Sevilla, España. El nombre a la calle comercial, puede derivarse de las sierpes del río que antaño discurría por la zona y que actualmente pasa por debajo de la popular iglesia del Salvador, a escasos metros de la popular calle Sierpes.
También es una calle en la ciudad de Salamanca, junto al Palacio de Congresos.